Isabel o Elisabet de Vermandois (1143 – 28 de març de 1183), fou comtessa de Vermandois i de Valois (1167-1183). També se l'esmenta com Mabilla (Mabil·la).

Era filla de Raül I}, comte de Vermandois i de Valois, i de Petronila d'Aquitània. Era també la neboda d'Elionor d'Aquitània (Petronila erat la seva germana), l'esposa del rei Enric II d'Anglaterra, i per tant la cosina germana de Ricard Cor de Lleó i de Joan sense Terra (que va succeir al seu germà Ricard).

Es va casar el 1159 amb Felip d'Alsàcia, comte de Flandes, però no van tenir fills. A la seva mort el 1183, el seu marit Felip d'Alsàcia va conservar els seus comtats a costa de la seva germana Elionor de Vermandois, però va ser finalment obligat cedir-los a Felip II de França el 1185.

Comtes de Vermandois
Comtes d'Amiens
Comtes de Flandes
Morts als Alts de França